Charles de Lorraine-Vaudémont (1561–1587)
 Charles de Lorraine-Vaudémont (1567–1607)